Amerikai Egyesült Államok
 Ethel (Arkansas)
 Ethel (Indiana)
 Ethel (Mississippi)
 Ethel (Missouri)
 Ethel (Nyugat-Virginia)
 Ethel (Oklahoma)
 Ethel (Virginia)
 Ethel (Washington)
 Kanada
 Ethel (Ontario)
Egyéb
 Ethel, keresztnév
 Ethel, vonósnégyes
 2032 Ethel, aszteroida